Незабитовский — фамилия:

 Незабитовский, Аполлинарий Фёдорович (1918—1991) — советский промышленный деятель.
 Незабитовский, Василий Андреевич (1824—1883) — русский учёный, юрист.
 Незабитовский, Каэтан Любич (; 1800—1876) — литовский писатель и жемайтский патриот.

Примечания